De 2. Bundesliga 1997/98 was het 24ste seizoen van het tweede niveau in het Duits voetbal. De top drie promoveerde naar de Bundesliga.

Eindstand

Statistieken

Topscorers

Eintracht Frankfurt

Bijgaand een overzicht van de spelers van Eintracht Frankfurt, die in het seizoen 1997/98 onder leiding van trainer-coach Reinhold Fanz de titel opeisten in de 2. Bundesliga en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de hoogste afdeling van het Duitse voetbal, de Bundesliga.

Duits competitievoetbal 1997/98
Seizoen 1997/98